Rosenbaum est un patronyme d'origine germanique et yiddish, signifiant littéralement « arbre-rose » (rhododendron).

 Alexander Rosenbaum (1951-), auteur-compositeur-interprète soviétique et russe ;
 Alexis Rosenbaum (1969-), essayiste français ;
 AnNa R. (1969-), de son vrai nom Andrea Neuenhofen, née Rosenbaum, chanteuse allemande ;
 Ayn Rand (1905-1982), née Alisa Zinov’yevna Rosenbaum), écrivaine et philosophe russo-américaine ;
 Art Rosenbaum (1938-2022), artiste, musicien et folkloriste américain ;
 Edith Rosenbaum (1879-1975), journaliste américaine et survivante du naufrage du Titanic ;
 Isidore Rosenbaum (1925-2018), juif français de 17 ans déporté à Auschwitz, survivant et témoin de la Shoah ;
 Jonathan Rosenbaum (1943-), critique de film américaine ;
 Jonathan Rosenbaum (1947-), enseignant universitaire américain, administrateur d'université et rabbin ;
 Jonathan A. Rosenbaum (Jon Rosenbaum) (19?-), réalisateur et producteur américain de télévision ;
 Michael Rosenbaum (1972-), acteur américain ;
 Paul Rand (1914-1996), né Peretz Rosenbaum, graphiste américain ;
 Scott Rosenbaum (19?-), producteur exécutif et scénariste de télévision américain ;
 Victor Borge (1909-2000), né Børge Rosenbaum, comédien danois ;
 Willy Rozenbaum (1945-), médecin français ;

personnage de fiction
 Mayor Rosenbaum, un personnage de Mona le vampire.

Voir aussi 
 Rosenbaum House, une des maisons de style Usonia construite par Frank Lloyd Wright à Florence, Alabama
 Rosenbaum Brothers Department Store, ancien grand magasin situé à Cumberland (Maryland)
 Willem Rooseboom (traduction de "Rosenbaum" en Néerlandais), gouverneur général des Indes orientales néerlandaises de 1899 à 1904

Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif